Jangen kan syfta på:
Jangen, sjö i Hagfors kommun,  (4,51 km²)
Lill-Jangen, sjö i Hagfors kommun,  (92,5 ha)
Stor-Jangen, sjö i Hagfors kommun och Sunne kommun,  (3,99 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn